Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1989 () прошёл в городе Милуоки (Висконсин, США) с 3 по 9 апреля 1989 года. Турнир прошёл в 11-й раз. США приняли женский чемпионат мира во 2-й раз. В Милуоки турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошел и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1988 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Норвегии со счётом 8:5. Третье место заняли сборная Швеции и сборная ФРГ (матч за 3-е место не проводился).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку сборные ФРГ, Швеции, Швейцарии и Франции набрали одинаковое количество побед, то для определение обладателей 3-го и 4-го места, выходящих в полуфиналы плей-офф, были проведены дополнительные матчи.

 6:4 

 6:5 

В результате в полуфиналы вышли: с 3-го места сборная Германии, с 4-го места сборная Швеции.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1989

1989
Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Милуоки
Апрель 1989 года
Чемпионаты мира в США